Nikolaos „Nikos” Polichronidis (gr.: Νικόλαος „Νικος” Πολυχρονίδης; niem.:  Nicolas „Nico“ Polychronidis; ur. 8 listopada 1989 w Kempten) – grecki skoczek narciarski. W latach 2004–2011 reprezentant Niemiec w skokach narciarskich, od listopada 2012 reprezentant Grecji, z której pochodzi jego ojciec. Uczestnik mistrzostw świata z 2013, olimpijczyk z 2014.

Rekordzista Grecji w długości skoku narciarskiego mężczyzn (186 m). Pierwszy skoczek narciarski w historii tego kraju.

Przebieg kariery

Niemcy 
Urodził się w Kempten w Niemczech. Jest synem Niemki Carmen (z domu Graf) i Janisa Polichronidisa (Greka z Kawali). Ma dwie siostry.

Swój debiutancki skok oddał, kiedy miał 6 lub 7 lat. W wieku 12 lat trafił do internatu o profilu narciarskim w Oberstdorfie, w którym spędził 8 lat. Był młodzieżowym mistrzem Bawarii. W 2004 roku został indywidualnym wicemistrzem Niemiec młodzików, a w 2006 zdobył dwa srebrne medale (indywidualnie i w drużynie) na juniorskich mistrzostwach kraju.

Na arenie międzynarodowej pojawił się po raz pierwszy w 2004 podczas juniorskich zawodów w Kranju. W zawodach FIS Cup zadebiutował 21 stycznia 2006 w Ljubnie, gdzie zajął 19. miejsce w pierwszym z dwóch konkursów w tej miejscowości (w drugim był 29.). 4 lutego 2006 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Villach; w pierwszym z nich był 37. a w drugim uplasował się na 45. miejscu. Najlepszym jego wynikiem w Pucharze Kontynentalnym jest zajęcie trzeciego miejsca w Pragelato, 14 marca 2009 .

Grecja 

W grudniu 2012 jako pierwszy Grek w historii wystartował w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich, zajmując w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu 62. pozycję. 23 stycznia 2013 zdobył pierwszy punkt w Pucharze Kontynentalnym w barwach Grecji; zajął 30. miejsce w Titisee-Neustadt (nie wystartował w drugiej serii); występ ten, dał mu prawo występu w zawodach Pucharu Świata.

8 lutego 2013 zadebiutował w Pucharze Świata – w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni Mühlenkopfschanze w Willingen zajął 55. pozycję i nie zakwalifikował się do konkursu głównego. 15 lutego 2013 roku zajął 35. miejsce w kwalifikacjach do konkursu lotów na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie i nie zakwalifikował się do konkursu głównego.

23 lutego 2013 zajął 45. miejsce na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Val di Fiemme (oddał skok na odległość 88 m). 27 lutego wystąpił także w kwalifikacjach na skoczni dużej, jednak został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nart.

Sezon 2013/2014 zaczął od dwóch nieudanych występów w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata w Klingenthal i Ruce. Z niepowodzeniem startował także w dwóch grudniowych konkursach Pucharu Kontynentalnego w Renie (zajmował 51. i 38. miejsce w tychże konkursach). Brał udział w kwalifikacjach do wszystkich konkursów Turnieju Czterech Skoczni, jednak ani razu nie przeszedł ich pomyślnie (najbliżej awansu był w Garmisch-Partenkirchen, gdzie był 58.). Następne 6 startów Polichronidisa miało miejsce w Pucharze Kontynentalnym i dopiero za piątym razem zdobył punkty – był 24. w Sapporo (18 stycznia). Dzień później był tam na 21. miejscu.

Kilka dni później, Polichronidis został oficjalnie poinformowany, że będzie miał możliwość startu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014, choć początkowo nie był na liście zakwalifikowanych. W konkursach w Soczi może wystąpić maksymalnie 70 skoczków, jednak niektóre reprezentacje nie wykorzystały swoich kwot startowych (Francja (1 zamiast 5), Szwajcaria (2 zamiast 5) i Włochy (3 zamiast 4)) i w końcowym rozrachunku zwolniło się 8 miejsc. Polichronidis był siódmy na liście rezerwowej, więc jako przedostatni zawodnik zakwalifikował się do igrzysk (szczegóły kwalifikacji).

24 stycznia po raz pierwszy w karierze zakwalifikował się do konkursu głównego Pucharu Świata; miało to miejsce również w Sapporo. W konkursie głównym rozegranym w dniu następnym, zajął 40. pozycję. W niedzielnym konkursie zajął 38. lokatę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty N. Polichronidisa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty N. Polichronidisa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Greccy sportowcy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Greccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014